Mudhoney:

 Mudhoney — американская гранж-группа.
 Mudhoney — дебютный студийный альбом американской гранж-группы Mudhoney.